Boris Bjelkanović (Banja Luka, Jugoszlávia, 1984. szeptember 27. –) horvát labdarúgó-középpályás.

Források 
Boris Bjelkanović adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Horvát labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Kamen Ingrad labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Budapest Honvéd FC II labdarúgói
Élő személyek